Bottone – piccolo oggetto solitamente piatto e di forma tondeggiante usato per chiudere gli abiti
 Bottone – sinonimo di pulsante

Persone
 Davide Bottone – calciatore italiano
 Giuseppe Bottone – scultore italiano

Altro
 Bottone a pressione o "bottone automatico" – dispositivo formato da due parti autobloccate al posto dei bottoni
 Bottone – nel poker indica un segnaposto che viene posizionato nella posizione del mazziere
 Button – bottone in informatica
 Latrodectus tredecimguttatus – ragno chiamato "bottone" nel Lazio
 Spilla a bottone – bottone che può essere fissato ad un indumento con una spilla da balia
 Pila a bottone – piccola pila (o batteria) elettrica sottile e di forma circolare